Austria:
 Weitendorf – gmina w kraju związkowym Styrii, w powiecie Leibnitz

Niemcy:
 Weitendorf – dzielnica Laage
 Weitendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim